Carvoeiro ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Carvoeiro (Lagoa), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lagoa
 Carvoeiro (Mação), Gemeinde im Concelho de Mação
 Carvoeiro (Macinhata do Vouga), Ort in der Gemeinde Macinhata do Vouga, Concelho de Agueda
 Carvoeiro (Viana do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viana do Castelo

Orte in

Brasilien:
 Carvoeiro (Barcelos), Amazonas

auf den Kapverdischen Inseln:
 Carvoeiro (São Nicolau), Kap Verde